Кишмишев — фамилия. Известные носители:

 Кишмишев, Иосиф Артемьевич (1881—после 1921) — генерал-майор (1918),
 Кишмишев, Степан Осипович (1833—1897) — генерал-лейтенант русской армии.

Кишмишев Леван Иосифович (1917-2006) звукорежиссер,заслуженный деятель искусств Грузии.